Хираки — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий. 
 Хираки, Рика (род. 1971) — японская профессиональная теннисистка. 
 Хираки, Рюдзо (1931—2009) — японский футболист.